Зокитита има више значења:

 Зокитита (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Зокитита (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику